Mark Polansky (1956) – astronauta statunitense
Paul Polansky (1942-2021) – poeta, attivista, scrittore e fotografo statunitense

Pagine correlate 
 Polanski (disambigua)